Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, , ma Gilles Simon lo ha battuto in finale 6–4, 6–4.

Teste di serie

  James Blake (semifinali)
  Gilles Simon (campione)
  Dmitrij Tursunov (finale)
  Sam Querrey (semifinali)

  Tommy Haas (quarti)
  Fabrice Santoro (primo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008